Der Thindown Challenger Biella VI 2021 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. Mai 2021 in Biella stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 16. und 17. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 134 KB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 KB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 124 KB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Biella